Акти́ний-227 (), историческое название актиний (, обозначается символом Ac) — радиоактивный нуклид химического элемента актиния с атомным номером 89 и массовым числом 227. Является самым долгоживущим природным изотопом актиния.

Принадлежит к радиоактивному семейству урана-235 (так называемый ряд актиния). Встречается во всех урановых рудах, однако его количества невелики из-за низкого содержания материнского вещества — 235U. При радиоактивном равновесии на 1 г урана приходится 2 г 227Ac.

Образование и распад 
Актиний-227 непосредственно образуется в результате α-распада нуклида 231Pa (период полураспада составляет 3,276(11) лет) и β−-распада нуклида 227Ra (период полураспада составляет 42,2(5) мин):

 
 

Актиний-227 в основном (вероятность 98,62(36) %) претерпевает β−-распад, в результате распада образуется нуклид 227Th, также известный как радиоактиний (выделяемая энергия 44,8(8) кэВ):

 

С вероятностью 1,38(36) % актиний-227 распадается с испусканием альфа-частицы и образованием нуклида франция 223Fr (выделяемая энергия 5042,19(14) кэВ):

Получение 
Добыча актиния-227 из природных источников чрезвычайно затруднена из-за близости химических свойств актиния и лантана (а также других редкоземельных металлов), поэтому миллиграммовые количества актиния-227 получают искусственным способом, облучая нейтронами нуклид радия 226Ra:

 

Схемы переработки облучённого радия основаны на применении методов экстракции и ионного обмена.

Применение 
 Смесь 227Ac и 9Be используется для изготовления нейтронных источников (нейтроны образуются при облучении ядер 9Be альфа-частицами, испускаемыми актинием-227). Получены Ac-Be источники с выходом нейтронов в 108−109 нейтрон/с, средняя энергия нейтронного спектра равна 4,6 МэВ. По сравнению с Ra-Be источниками Ac-Be источники более удобны для применения, так как характеризуются меньшим отношением гамма-излучения к нейтронному потоку.
 В силу высокого удельного энерговыделения (14,5 Вт/г) и возможности получения значительных количеств термически устойчивых соединений 227Ac может использоваться для создания термоэлектрических генераторов длительного действия (в том числе пригодных для космических целей).

См. также 
 Список изотопов с собственными названиями

Примечания 

Изотопы актиния